Scharbach und Scharbachl sind geographische Namen:

Ort:
 Scharbach (Grasellenbach), Ortsteil von Grasellenbach, Kreis Bergstraße, Hessen

Gewässer:
 Scharbach (Donau), rechter Zufluss der Donau bei Sulzsteg, kreisfreies Passau, Bayern
 Scharbach (Gail), linker Zufluss der Gail nach Rattendorf, Stadtgemeinde Hermagor-Pressegger See, Bezirk Hermagor, Kärnten
 Scharbach (Hammelbach), rechter Zufluss des Hammelbachs (zum Ulfenbach) bei Scharbach, Gemeinde Grasellenbach, Kreis Bergstraße, Hessen
 Scharbach (Türnitzer Traisen), rechter Zufluss der Türnitzer Traisen (zur Traisen) in Türnitz, Bezirk Lilienfeld, Niederösterreich 
 Scharbach (Waldwiesbach), linker Zufluss des Waldwiesbachs (zum Röhrlbach, zum Asbach, zum Schwarzen Regen) im Drachselsrieder Forst bei Arnbruck, Landkreis Regen, Bayern 

 Scharbachl, linker Zufluss des Aubachs (zur Erlau) bei Nebling, Markt Untergriesbach, Landkreis Passau, Bayern

Scharbach ist ein Familienname:
 Robert Scharbach (1890–1966), Holz- und Steinbildhauer